Cesano heißen:
 Cesano (Fluss) in der italienischen Region Marken
 Cesano (Rom), die Zone Z.LII der Stadt Rom
 Cesano Boscone, Gemeinde in der Metropolitanstadt Mailand
 Cesano Maderno, Gemeinde in der italienischen Provinz Monza und Brianza